Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 22 października 1995. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,2%.

Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii otrzymała najwięcej głosów i została największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 54 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 22, 1995 General Election Results - Switzerland Totals

1995 w Szwajcarii
1995
Szwajcaria